Sannat (Frankrijk), een plaats in Frankrijk
Sannat (Gozo), een plaats op het Maltese eiland Gozo